Vix puede referirse a; 

 Vix, comuna francesa situada en Côte-d'Or; 
 Vix, comuna francesa situada en Vendée; o
 Índice VIX; o
 Vix (AVOD) ó Vix+ (SVOD), servicio de streaming on demand de TelevisaUnivision.